Cette table contient la décomposition en produit de facteurs premiers des nombres de 2 à 1000.

Lecture du tableau
 la fonction additive a0(n) a pour valeur la somme des facteurs premiers de n, comptés avec leur multiplicité.
 lorsque n est premier, le facteur est en gras
 par exemple, le nombre 616 se factorise en 23×7×11 ; le facteur 2 est présent trois fois dans la factorisation et apparaît donc à la puissance trois dans la factorisation. La somme des facteurs premiers vaut 2+2+2+7+11 = 24.

Article connexe
Table des diviseurs : diviseurs (premiers et non premiers) des entiers de 1 à 

Nombre premier